Нифанский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Щучанском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Нифанка.

9 января 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Общая площадь территории муниципального образовании: составляет 11383,9 га

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 8,521 км, протяженность дорог с твердым покрытием — 1,43 км .

Удаленность от районного центра:  г. Щучье-с. Нифанка составляет 5 км.

История 
Статус и границы установлены Законом Курганской области от 3 декабря 2004 года № 890 «Об установлении границ муниципального образования Нифанского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Щучанского района».
Заметка в газете "Красный стрелок" от 27 августа 1919 года: 8 августа 1919 года в 12 часов 30 мин. возвращаясь с боевой разведки трагически погибли военные лётчики авиационного отряда Э.У.Сизас и М.Д.Саунин. Самолёт "Фарман-30" упал в лес около деревни Нифанка (близ станции Чумляк) и лётчики были найдены уже без признаков жизни. Похоронены 12 августа 1919 года в городе Челябинске (Источник:краевед Владимир Колмогоров и историк авиации Гражданской войны Марат Хайрулин).

Известные люди 
Каменская, Мария Емельяновна - депутат Верховного Совета РСФСР (1938), председатель Нифанского и Щучанского сельсоветов.

Гредасов, Иван Николаевич (1892-1938) - заведующий подсобным хозяйством курорта «Озеро Горькое» Щучанского р-на. Родился в деревне Нифанка, Щучанского района,русский,б/п. Арестован: 24 марта 1938 года. Приговорён: Тройкой УНКВД по Челябинской области.Обв.:ст.58-2,9,11. Приговор: к ВМН. Расстрелян: 22 ноября 1939 года. Реабилитирован: 18 октября 1958 года Курганским облсудом.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Щучанского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году